Илья́ Кузнецо́в:
 
 Кузнецов, Илья Игоревич (1964—2015) — российский автогонщик, участник ралли «Дакар», чемпион России (2013), обладатель Кубка Мира ФИА (2013)
 Кузнецов, Илья Иннокентьевич (1925—2003) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1985)